Castelló de Rugat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Castelló de Rugat (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Castelló de Rugat (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar